Linh ist der Familienname folgender Personen:

 Mỹ Linh (* 1975), vietnamesische Sängerin
 Sjarhej Linh (* 1937), weißrussischer Politiker

Siehe auch:
 Lin